Название серер обозначает распространённые в Сенегале и Гамбии (Африка):
 Серер (народ)
 Серер (язык)